Luisa Albertina Christina Giovanna Gazelli dei Conte di Rossana e di San Sebastiano (née à Turin, le  et morte à Rome, le ) est une aristocrate italienne. Elle est la mère de Paola, sixième reine des Belges.

Biographie

Famille 
Luisa Gazelli est la fille d'Augusto Gazelli dei Conti di Rossana (1855-1937), docteur en droit et lieutenant au  régiment de cavalerie de Novara, et de Maria dei Conti Rignon (1858-1950), dame d'honneur de la duchesse d'Aoste Lætitia Napoléon, mariés le  à Turin. Luisa Gazelli est durant quelque temps dame d'honneur de la reine Hélène d'Italie.

Mariage 
Le , à Turin, elle épouse Fulco Ruffo di Calabria (né le  à Naples et mort le  à , en Toscane), fils de Fulco Benjamino Tristano Ruffo di Calabria (1848-1901), maire de Naples, durant quelques mois en 1895, et de Laure Mosselman du Chenoy (1851-1925).

Descendance 
Luisa Maria Gazelli et Fulco Ruffo di Calabria ont sept enfants et vingt-et-un petits enfants :

 Maria Cristina Ruffo di Calabria (née à Rome le  et morte à Castello di San Martino Alfiéri le ), épouse en 1940 Casimiro San Martino, marquis de San Germano (1903-1988), dont cinq enfants ;
 Laura Ruffo di Calabria (née à Rome le  et morte à Turin, le ), épouse en 1946 Bettino, baron Ricasoli Firidolfi (1922-2009), dont quatre enfants ;
 Fabrizio Ruffo di Calabria (né Rome le  où il est mort le ), prince Ruffo di Calabria, 18e comte Sinopoli (1946), 14e duc de Guardia Lombardia (1946), 19e marquis de Licodia (1975), 14e prince de Palazzolo (1975) et 14e prince de Scilla (1975), marié en 1953 (divorcés en 1990) à Maria Elisabetta Vaciago (née à Turin, le ), marié en secondes noces en 1991 avec Luisa Cristina Carbajo (née à Buenos Aires le ), dont cinq enfants du premier mariage :
 Fulco IX Ruffo di Calabria (né à Buenos Aires, le ), chef actuel (depuis 2005) de la maison Ruffo di Calabria, marié avec Melba Vincens Bello (divorcés), puis, en 2005, avec Luisa Tricarico  ;
 Augusto Ruffo di Calabria (né à Turin, le ), marié en 1980 avec Christina princesse de Windisch-Graetz ;
 Imara Ruffo di Calabria (née à Turin, le ), mariée en 1986 avec Uberto Imar Gasche, puis, en 1993, avec le baron Marco Tonci Ottieri della Ciaia ;
 Umberto Ruffo di Calabria (né à Turin, le ), marié en 1987 avec Leontina, marquise Pallavicini
 Alessandro Ruffo di Calabria (né à Turin, le ), marié en 1994 (divorcés en 2000) avec la princesse Mafalda de Savoie-Aoste (1969), fille d'Amédée de Savoie-Aoste et de Claude d'Orléans ;
 Augusto Ruffo di Calabria (né à Rome le  et tué, lors d'une bataille en mer, près de Pescara, le ) ;
 Giovannella Ruffo di Calabria (née le  à Rome, où elle est morte le ) ;
 Antonello Ruffo di Calabria (né à Rome le  à Rome où il est  mort le ), marié en 1961 avec Rosa Maria Mastrogiovanni des comtes Tasca di Almerita (née à Palerme, le ), dont quatre enfants :
 Covella Ruffo di Calabria (née le  à Rome), célibataire ;
 Lucio Ruffo di Calabria (né le  à Rome), célibataire ;
 Domitilla Ruffo di Calabria (née le  à Rome), mariée en 1990 avec Don Giovanni dei Baroni Porcari Li Destri (1957-1995) ;
 Claudia Ruffo di Calabria (née le  à Rome), mariée en 1989 avec Marcello Salom.
 Paola Ruffo di Calabria (née à Forte dei Marmi, le ), épouse en 1959 Albert II roi des Belges, sixième reine consort des Belges de 1993 à 2013, dont trois enfants.

Veuvage et mort 
Déjà veuve en 1946, Luisa Gazelli, continue à résider avec Antonello () et Paola (), ses deux plus jeunes enfants, dans sa demeure de la Via Jacopo Peri à Rome, où elle loue désormais pour quelque temps un étage au réalisateur français Jean Renoir. Restée proche de sa fille, Paola établie depuis son mariage en Belgique, Luisa Gazelli devient, en 1960, marraine de son petit-fils, le futur Philippe roi des Belges.

Elle meurt à Rome, le , à l'âge de . Elle est inhumée au Cimetière communal monumental de Campo Verano à Rome.

Ascendance

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .

Liens externes 
 

Naissance en mai 1896
Naissance à Turin
Décès en avril 1989
Décès à 92 ans
Décès à Rome
Noblesse italienne
Famille Ruffo
Duchesse italienne
Personnalité inhumée au Campo Verano